Brendon Bracewell (né en 1959), joueur de cricket néo-zélandais ;
 Doug Bracewell (né en 1990), joueur de cricket néo-zélandais, fils de Brendon Bracewell ;
 John Bracewell (né en 1958), joueur de cricket néo-zélandais, frère de Brendon Bracewell ;
Julia Bracewell Folkard (1849-1933), peintre britannique ;
 Paul Bracewell (né en 1962), footballeur anglais ;
 Ronald N. Bracewell (1921-2007), astronome et physicien australien.